Ксения Андреевна Столбова () — российская фигуристка, выступавшая в парном катании. В паре с Фёдором Климовым становилась олимпийской чемпионкой (командный турнир, 2014), серебряным призёром Олимпийских игр (парное катание, 2014), трёхкратной чемпионкой России (2014, 2015, 2017), серебряным призёром чемпионата мира (2014) и Европы (2014, 2015, 2018).

Столбова начала заниматься парным катанием в четырнадцать лет. Её первым партнёром был Артур Минчук, совместно они стали одиннадцатыми на чемпионате России (2009). Затем выступала с Фёдором Климовым, добившись с ним основных успехов в карьере. В 2018 году пара распалась. Столбова образовала дуэт с Андреем Новосёловым, с которым каталась на протяжении одного сезона, после чего завершила соревновательную карьеру.

По состоянию на март 2016 года Столбова и Климов занимали второе место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Карьера 
Ксения Столбова начала заниматься фигурным катанием в 6 лет. Она перешла в парное катание, когда ей было 14 лет, так как хотела попробовать что-то новое. В течение двух лет Ксения каталась с Артуром Минчуком, а в 2009 году тренер Людмила Великова поставила её в пару с Фёдором Климовым.

Они отобрались в финал юниорского Гран-при в первом же совместном сезоне, но заняли там седьмое место из-за того, что были больны. Затем выиграли первенство России среди юниоров и завоевали бронзу юниорского чемпионата мира.

В сезоне 2010/2011 фигуристы выиграли оба этапа юниорского Гран-при и вышли в финал серии, где стали вторыми. На дебютном этапе Гран-при среди взрослых Skate America 2010 заняли пятое место. Второй раз выиграв первенство России среди юниоров, вошли в состав сборной на чемпионат мира среди юниоров, где завоевали серебряные медали.

В сезоне 2011/2012 выступили на этапах Гран-при во Франции (седьмое место) и России (четвёртое место). На чемпионате России 2012 завоевали серебряные медали, но так как на том турнире не участвовали две сильнейшие спортивные пары страны — Волосожар / Траньков и Кавагути / Смирнов, то на чемпионат Европы Столбова и Климов были заявлены в качестве запасных. Но Кавагути и Смирнов снялась с европейского первенства по медицинским показаниям, и Столбова с Климовым заменили их в составе сборной. Дебют на первенстве континента оказался успешным — Столбова и Климов завоевали бронзовые медали.

В 2014 году на Олимпийских играх стали чемпионами в командных соревнованиях. В произвольной программе они стали первыми, тем самым принесли сборной России десять максимально возможных очков. В турнире спортивных пар завоевали серебряные медали.

В 2014—2015 годах постановщиком обеих программ стал Николай Морозов.«Мы с Федором любим динамичную музыку в короткой программе. Именно такое пожелание мы высказали Николаю. Он предложил достаточно необычную музыку — из кинофильма „Крадущийся тигр, затаившийся дракон“. Ни у Николая, ни тем более у нас до этого не было опыта работы с китайской музыкой. Поэтому мы втроем специально ездили в китайский народный центр в Нью-Йорке, где взяли полуторачасовой урок хореографии. И вышли оттуда наполненные массой идей, которые и постарались воплотить на льду. Что же касается произвольной, то взять музыку из „Нотр-Дам де Пари“ было совместной идеей. Мы лишь сошлись во мнении, что это должна быть не уже набившая оскомину „Бэль“, а нарезка из других музыкальных тем», — сказала Столбова.Пара начала сезон с двух побед этапах Гран-при. В финале серии уступили золотые медали канадцам Дюамель и Рэдфорду. На декабрьском чемпионате России повторили прошлогодний успех, став двукратными чемпионами страны.

В сезоне 2015/2016 стали первой в истории парой, прыгнувшей каскад 3-3-2. В финале Гран-При получили 154,60 баллов за произвольную программу, что на тот момент стало вторым результатом в мире, уступив 0,06 балла мировому рекорду Волосожар и Транькова. Но затем Климов получил травму, и пара снялась с чемпионата России и Европы. Из-за травмы и восстанвления они не выступали на протяжении четырёх месяцев. На мировом чемпионате в Бостоне пара оказалась лучшей из российских, расположившись на четвёртом месте.

Предолимпийский сезон для пары начался лишь в декабре 2017 года на чемпионате России, поскольку ранее Столбова была травмиована и не могла выступать. На чемпионате страны они в третий раз завоевали золотые медали. Через месяц они выступали на чемпионате Европы, где стали четвёртыми, а на чемпионате мира заняли пятую строчку. Их результат на этом чемпионате способствовал завоеванию трёх путёвок для России на Олимпийские игры.

В олимпийском сезоне стартовали на Финляндия Трофи, финишировав с бронзовыми медалями. На Гран-при России и Японии стали серебряными медалистами, что позволило выйти в финальный турнир, на котором финишировали рядом с пьедесталом. Затем стали серебряными призёрами на чемпионате России и Европы. Сразу после европейского чемпионата МОК принял решение о недопуске Столбовой и Климова на Олимпийские игры. Далее фигуристы решили не выступать на мировом чемпионате. В 2018 году спортсмены заявили, что прекращают сотрудничество. Климов перешёл на тренерскую работу, а Ксения занялась поиском партнёра, которым стал Андрей Новосёлов, катавшийся за Францию.

Из-за смены партнёром спортивного гражданства дуэт пропустил сезон 2018/2019. Из-за невозможности соревноваться они занималась отработкой элементов и скаткой. Фигуристы приняли решение жить и тренироваться в Перми — родном городе Андрея. Летом 2019 года французская федерация ледовых видов спорта дала разрешение Новосёлову выступать за Россию. Пара провела один совместный сезон, после чего в феврале 2020 года Столбова завершила соревновательную карьеру.

Программы 
(В паре с Андреем Новосёловым)

(В паре с Фёдором Климовым)

Результаты 

(В паре с Фёдором Климовым)

Награды и звания 
 Орден Дружбы (24 февраля 2014 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи.
 Благодарность Президента Российской Федерации (24 декабря 2013 года) — за высокие спортивные достижения на XXVI Всемирной зимней Универсиаде 2013 года в городе Трентино (Италия).
 Заслуженный мастер спорта России (10 февраля 2014 года)
 Мастер спорта России международного класса (20 апреля 2012 года).

Примечания

Ссылки 

 Ксения Столбова на сайте FSkate.ru
 
 

Фигуристы России
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию
Олимпийские чемпионы от России
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Мастера спорта России международного класса